Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute à Los Angeles du 8 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Daniela Hantuchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Dementieva et Flavia Pennetta.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Los Angeles
Sport en Californie en 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005